Rieks ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Rieks (* 1959), deutscher General der Bundeswehr
 Rudolf Rieks (* 1937), deutscher Altphilologe
 Søren Rieks (* 1987), dänischer Fußballspieler